

Абдрахманово — село, Абдулинський міський округ, Оренбурзька область
 Абдрахманово — село, Альметьєвський район, Татарстан
 Абдрахманово — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Абдрахманово — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Абдрахманово — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан

Див. також 
 Новоабдрахманово